Шокальский — фамилия.

Известные носители:
 Шокальский, Виктор Феликс (1811—1890) — выдающийся польский офтальмолог, директор офтальмологического института кн. Любомирских в Варшаве.
 Шокальский, Сергей Павлович (1952—2020) — советский и российский геолог, Заслуженный геолог Российской Федерации (2015).
 Шокальский, Юлий Михайлович (1856—1940) — российский и советский географ, океанограф и картограф, генерал-лейтенант.

 Шокальская, Зинаида Юльевна (1882—1961) — географ, почвовед, дочь Ю. М. Шокальского.